Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Carling Bassett che ha battuto in finale Sandra Cecchini 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Dianne Balestrat (primo turno)
 Carling Bassett (campionessa)

 Helen Kelesi (secondo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Ann Henricksson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1987